Фадєєв — російське прізвище.
 Фадєєв Анатолій Всеволодович (1908—1965) — історик Росії ХІХ ст., кавказознавець.
 Фадєєв Василь Митрофанович — український спортивний функціонер.
 Фадєєв Василь Семенович — радянський діяч. Герой Соціалістичної Праці (1948). Депутат Верховної Ради УРСР 2—3-го скликань.
 Фадєєв Володимир Георгійович — радянський воєначальник, віце-адмірал.
 Фадєєв Євген Олександрович (1982) — казахський хокеїст.
 Фадєєв Михайло Олександрович (1971) — український хокеїст.
 Фадеєєв Олександр Валерійович (Данко) (1969) — російський співак, композитор, автор пісень, актор, бізнесмен.
 Фадєєв Олександр Михайлович — хокейний тренер.
 Фадєєв Олександр Олександрович (1901—1956) — радянський письменник, голова Спілки письменників СРСР.
 Фадєєв Ростислав Андрійович — військовий історик і публіцист ХІХ століття, генерал-майор.
 Фадєєв Сергій Максимович — радянський діяч органів державної безпеки, генерал-майор. Депутат Верховної Ради УРСР 2-3-го скликань.

Жінки 
 Фадєєва Олена Олексіївна (1914—1999) — радянська російська актриса театру (Ленком) і кіно. Народна артистка СРСР (1978).
 Фадєєва Ольга Юхимівна — білоруська і російська актриса театру і кіно.
 Фадєєва Софія Миколаївна (1901—1989) — радянська драматична актриса Малого театру. Народна артистка РРФСР (1949).

Див. також 
 Фандєєв
російські прізвища